Кубок Фінляндії з футболу 2007 — 53-й розіграш кубкового футбольного турніру в Фінляндії. Титул вперше здобув Тампере Юнайтед.

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 червня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 червня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 серпня 2007

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 липня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 вересня 2007

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 вересня 2007

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3 листопада 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Фінляндії на soccerway

2007
Фінляндія
2007 у Фінляндії